Verő László (1872–1915) szobrász
 Verő László (1940–) geofizikus
 Verő László (1954–2007) költő, író, irodalomszervező